|-
| 129301 - || || 25 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129302 - || || 27 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129303 - || || 27 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129304 - || || 27 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129305 - || || 28 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129306 - || || 29 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129307 - || || 29 de setembre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129308 - || || 29 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129309 - || || 29 de setembre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129310 - || || 30 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129311 - || || 30 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129312 - || || 30 de setembre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129313 - || || 30 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129314 - || || 29 de setembre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129315 - || || 18 de setembre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129316 - || || 3 d'octubre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129317 - || || 1 d'octubre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129318 - || || 1 d'octubre, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129319 - || || 1 d'octubre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129320 - || || 1 d'octubre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129321 - || || 1 d'octubre, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129322 - || || 6 d'octubre, 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129323 - || || 5 d'octubre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129324 - || || 4 d'octubre, 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 129325 - || || 5 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129326 - || || 3 d'octubre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129327 - || || 10 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129328 - || || 10 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129329 - || || 13 d'octubre, 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129330 - || || 22 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129331 - || || 23 d'octubre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129332 - || || 23 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129333 - || || 23 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129334 - || || 22 d'octubre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129335 - || || 23 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129336 - || || 23 d'octubre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129337 - || || 23 d'octubre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129338 - || || 23 d'octubre, 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129339 - || || 22 d'octubre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129340 - || || 24 d'octubre, 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129341 - || || 24 d'octubre, 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129342 Ependes || || 5 de novembre, 2005 || Marly || P. Kocher
|-
| 129343 - || 2063 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129344 - || 2094 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129345 - || 2116 P-L || 26 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129346 - || 2222 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129347 - || 2234 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129348 - || 2513 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129349 - || 2514 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129350 - || 2515 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129351 - || 2652 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129352 - || 2664 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129353 - || 2719 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129354 - || 2747 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129355 - || 3004 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129356 - || 3067 P-L || 25 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129357 - || 3099 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129358 - || 3105 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129359 - || 4209 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129360 - || 4263 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129361 - || 4324 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129362 - || 4327 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129363 - || 4330 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129364 - || 4719 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129365 - || 4751 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129366 - || 4752 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129367 - || 4795 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129368 - || 4823 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129369 - || 4909 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129370 - || 6258 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129371 - || 6266 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129372 - || 6291 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129373 - || 6318 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129374 - || 6340 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129375 - || 6350 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129376 - || 6357 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129377 - || 6716 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129378 - || 6729 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129379 - || 6799 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129380 - || 6839 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129381 - || 6850 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129382 - || 6852 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129383 - || 7623 P-L || 22 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129384 - || 1218 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129385 - || 4041 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129386 - || 1027 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129387 - || 1129 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129388 - || 1149 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129389 - || 1285 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129390 - || 1291 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129391 - || 1319 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129392 - || 1339 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129393 - || 1362 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129394 - || 1402 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129395 - || 1421 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129396 - || 1424 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129397 - || 1508 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129398 - || 2109 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129399 - || 2186 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 129400 - || 2321 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
9